Karatzas ist der Familienname folgender Personen:

 Dionisis Karatzas (* 1950), griechischer Dichter
 Ioannis Georgios Karatzas (1754–1844), Herrscher über die Walachei
 Stamatis Karatzas (1913–1986), griechischer Neogräzist